Erinnerungsmedaille steht für:

 jede Gedenkmedaille

speziell:
 Erinnerungsmedaille (Monaco)
 Erinnerungsmedaille an den Feldzug 1849
 Erinnerungsmedaille „20 Jahre Kampfgruppen der SED“
 Erinnerungsmedaille 1870/71 (Oldenburg)
 Erinnerungsmedaille 20 Jahre Kampfgruppen der DDR
 Erinnerungsmedaille 20. Jahrestag der Bodenreform – demokratische Bodenreform
 Erinnerungsmedaille an das 50-jährige Militärjubiläum
 Erinnerungsmedaille an das Erdbeben in Kalabrien und Sizilien
 Erinnerungsmedaille an den Chinesischen Feldzug
 Erinnerungsmedaille an den Feldzug 1866 (Oldenburg)
 Erinnerungsmedaille an den Feldzug gegen Paraguay
 Erinnerungsmedaille an den Feldzug in Rio Negro und Patagonien
 Erinnerungsmedaille an den italienisch-österreichischen Krieg
 Erinnerungsmedaille an den italienisch-türkischen Krieg
 Medaille zur Erinnerung an den Kreuzzug gegen den Kommunismus
 Erinnerungsmedaille an den Ungarischen Volksaufstand
 Erinnerungsmedaille an die Befreiung Oberungarns
 Erinnerungsmedaille an die Befreiung Siebenbürgens
 Erinnerungsmedaille an die Rückgewinnung Südungarns
 Erinnerungsmedaille der Tausend bei Marsala Gelandeten
 Erinnerungsmedaille des Marsches auf Rom
 Erinnerungs-Medaille für 1848–1849 (Braunschweig)
 Erinnerungsmedaille für 1906 (Baden)
 Erinnerungsmedaille für den Feldzug 1849
 Erinnerungsmedaille für den Feldzug 1866
 Erinnerungsmedaille für die Freiwilligen aus der Provinz Limburg
 Erinnerungsmedaille für die Verteidigung der Slowakei
 Erinnerungsmedaille für die Veteranen 1848 und 1849 (Oldenburg)
 Erinnerungsmedaille für Hilfeleistungen beim Schloßbrand 1864
 Neufchateler Erinnerungsmedaille
 Ungarische Weltkriegs-Erinnerungsmedaille

Siehe auch:
 Kriegserinnerungsmedaille